San Remo (littéralement Saint Romule en français) est un nom propre d'origine italienne qui peut faire référence à :
 Sanremo, une ville de la province d'Imperia, dans la région italienne de Ligurie. Sa graphie exacte serait « San Remo », mais la volonté de la population de voir le nom de la ville en un seul mot a obtenu gain de cause.
 Conférence de San Remo (1920), une conférence internationale qui a eu lieu du 19 au  à Sanremo.
 le festival de Sanremo (en italien : Festival della canzone italiana di Sanremo), un festival annuel de chansons italiennes, créé en 1951.
 Hôtel San Rémo, ancien nom du Hooters Casino Hotel, un hôtel-casino de la chaîne américaine Hooters, situé à Las Vegas, aux États-Unis.
 Manuel de Sanremo, un manuel juridique sur le droit international applicable aux conflits armés en mer.
 le rallye Sanremo, un rallye automobile essentiellement asphalte qui se tient autour de la ville de San Remo.
 À San Remo, un court métrage français réalisé par Julien Donada, sorti le .
 San Remo Apartments, un immeuble d'appartements de luxe en coopérative d'habitation, situé au 145 et 146 Central Park West dans l'Upper West Side de Manhattan, à New York.
 , une localité australienne de l'État d'Australie-Occidentale.
 , une ville de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
 , une ville de l'État de Victoria, en Australie.